Novak Djokovic era o atual campeão, e defendeu seu título com sucesso derrotando Andy Murray na final por 6–7(2–7), 7–6(7–3), 6–3, 6–2.

Cabeças de chave

 'Novak Djokovic (Campeão)
 Roger Federer (Semifinais)
 Andy Murray (Final)
 David Ferrer (Semifinais)
 Tomáš Berdych (Quartas de final)
 Juan Martín del Potro (Terceira rodada)
 Jo-Wilfried Tsonga (Quartas de final)
 Janko Tipsarević (Quarta rodada, retired because of a jarred heel) 
 Richard Gasquet (Quarta rodada)
 Nicolás Almagro (Quartas de final)
 Juan Mónaco (Primeira rodada)
 Marin Čilić (Terceira rodada)
 Milos Raonic (Quarta rodada)
 Gilles Simon (Quarta rodada)
 Stanislas Wawrinka (Quarta rodada)
 Kei Nishikori (Quarta rodada)

<ol start=17>
 Philipp Kohlschreiber ''(Terceira rodada)
 Alexandr Dolgopolov ''(Primeira rodada)
 Tommy Haas ''(Primeira rodada)
 Sam Querrey ''(Terceira rodada)
 Andreas Seppi ''(Quarta rodada)
 Fernando Verdasco ''(Terceira rodada)
 Mikhail Youzhny ''(Segunda rodada)
 Jerzy Janowicz ''(Terceira rodada)
 Florian Mayer ''(Segunda rodada)
 Jürgen Melzer ''(Terceira rodada)
 Martin Kližan ''(Primeira rodada)
 Marcos Baghdatis ''(Terceira rodada)
 Thomaz Bellucci ''(Primeira rodada)
 Marcel Granollers ''(Segunda rodada)
 Radek Štěpánek ''(Terceira rodada)
 Julien Benneteau ''(Terceira rodada)

Qualificatório

Convites

Chave

Fase Final

Metade superior

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Metade inferior

Seção 4

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Terceira Rodada
| RD4=Quarta rodada

|RD1-seed01=13
|RD1-team01= M Raonic
|RD1-score01-1=3
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=7<sup>7
|RD1-seed02=
|RD1-team02= J Hájek
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3=2
|RD1-score02-4=6<sup>0

|RD1-seed03=Q
|RD1-team03= J Baker
|RD1-score03-1=6<sup>5
|RD1-score03-2=5
|RD1-score03-3=2
|RD1-seed04=
|RD1-team04= L Rosol
|RD1-score04-1=7<sup>7
|RD1-score04-2=7
|RD1-score04-3=6

|RD1-seed05=Q
|RD1-team05= A Weintraub
|RD1-score05-1=7<sup>7
|RD1-score05-2=7
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=
|RD1-team06= G Pella
|RD1-score06-1=6<sup>2
|RD1-score06-2=5
|RD1-score06-3=2

|RD1-seed07=
|RD1-team07= S Darcis
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=3
|RD1-score07-3=4
|RD1-seed08=17
|RD1-team08= P Kohlschreiber
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed09=27
|RD1-team09= M Kližan 
|RD1-score09-1=3
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=3
|RD1-score09-4=4
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10= D Brands
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=6
|RD1-score10-4=6

|RD1-seed11=
|RD1-team11= B Tomic
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=6
|RD1-seed12=
|RD1-team12= L Mayer
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=2
|RD1-score12-3=3

|RD1-seed13=Q
|RD1-team13= D Sela
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=1
|RD1-score13-3=5
|RD1-score13-4=3
|RD1-seed14=
|RD1-team14= N Davydenko
|RD1-score14-1=3
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=7
|RD1-score14-4=6

|RD1-seed15=
|RD1-team15= B Paire
|RD1-score15-1=2
|RD1-score15-2=4
|RD1-score15-3=1
|RD1-seed16=2
|RD1-team16= R Federer
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=6

|RD2-seed01=13
|RD2-team01= M Raonic 
|RD2-score01-1=7<sup>7
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3='''6
|RD2-seed02=
|RD2-team02= L Rosol
|RD2-score02-1=6<sup>2
|RD2-score02-2=2
|RD2-score02-3=3

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= A Weintraub
|RD2-score03-1=2
|RD2-score03-2=6<sup>4
|RD2-score03-3=4
|RD2-seed04=17
|RD2-team04=

S
Australian Open - Simples masculino